Владимир Алексеевич (Алишаевич) Гулямхайдаров (26 февраля 1946, Сталинабад) — советский футболист (нападающий) и тренер. Мастер спорта (1968). Заслуженный тренер Республики Таджикистан (1991).

Биография 
Родители: участник Великой Отечественной войны, майор милиции Министерства внутренних дел Таджикской ССР Алиша Гулямхайдаров и Гулямхайдарова Зинаида Филипповна, медицинский работник.

Гулямхайдаров — воспитанник таджикского футбола. Первый тренер — В. Борисенко. В 1964 дебютировал за душанбинский «Энергетик», ведущий клуб таджикского футбола. Дебют в большом футболе состоялся 5 апреля в матче против новосибирского СКА.

В 1968 году Гулямхайдарова пригласили в олимпийскую сборную СССР, где играл на протяжении 2-х лет. Провел восемь матчей, забил три гола. 

Сезоны 1969 и 1970 годов провел в московском «Торпедо», которое играло в высшей лиге. Провел 19 матчей, в которых забил 3 гола. В 1971 вернулся в «Памир», играл в первой лиге. Много забивал, был штатным пенальтистом команды: «…технически оснащен хорошо, финтом может убрать соперника и отдать пас или забить сам. При росте 173 см он часто выигрывал борьбу в воздухе. „Главное — правильно выбрать позицию и вовремя выпрыгнуть“, — считал он. Кроме того, как свидетельствуют коллеги, Владимир с разбега в прыжке ногой мог достать перекладину ворот. Еще в „Памире“ он был штатным».

В 1978 перешёл на тренерскую работу. Закончил Высшую школу тренеров (ВШТ), после чего занял должность помощника главного тренера «Памира». С июля 1981 — главный тренер команды. В июне 1983 на этом посту его сменил Юрий Сёмин. Спустя некоторое время Гулямхайдаров возглавил фарм-клуб «Памира» — «Вахш» из Курган-Тюбе, которым бессменно руководил до конца 1991. В 1992 вернулся в «Памир» в качестве тренера.

В 1994 был главным тренером сборной Таджикистана.

В середине 90-х переехал в Казахстан. В 1996 — главный тренер «Батыра» из Экибастуза.

С 1999 работал в «Кайрате», помогал главному тренеру, работал с дублем. В 2003 назначен главным тренером, но уже в июле ушёл в отставку. С июля 2003 — главный тренер «Тараза». По окончании сезона покинул команду и вернулся в «Кайрат», где работал тренером в 2004—2005 годах.

В 2006 работал тренером-консультантом в Жетысу, помог команде подняться в высший дивизион.

С 2006 работал с командой «Мегаспорт», в 2008 тренер, а с июня — главный тренер «Мегаспорт» (Алматы).

В 2009 работал тренером в астанинском «Локомотиве».

В 2012 году стал тренером-консультантом. а затем и главным тренером каскеленского клуб «Сункар».

В октябре 1999 года в г. Алматы участвовал в матче сборных ветеранов СССР и Германии, где забил один из голов

Семья 

Отец — Алиша Гулямхайдаров (, , 1916—2001), уроженец кишлака Мияншар Шугнанской волости Хорогского района Памирского уезда Ферганской области Российской империи — советский военный (1936—1963), участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант 552 отдельного батальона аэродромного обслуживания 9 гвардейского стрелкового полка 3 гвардейской стрелковой дивизии. Кавалер ордена Ленина, двух орденов Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, Красного Знамени; медалей «За оборону Сталинграда», с 1963 года служил сотрудником МВД Таджикской ССР. Мать Гулямхайдарова, урождённая Иванова Зинаида Филипповна (1926—2004), работала в медицине:
«Мама — Зинаида Филипповна родом с Вятки, работала медсестрой. Отец — Алиша, сотрудник МВД. Исполняя служебный долг в городе Киров, он получил ранение. Так в больничной палате встретились будущие родители футболиста. После выздоровления Алиша увез Зинаиду домой, в Сталинабад, где они поженились. „Отвечая на вопрос зарубежных журналистов о национальности и отчестве в паспорте, Гулямхайдаров отвечает: «Таджик. А отчество — Алексеевич. Хотя правильно было бы Алишаевич. Но как родители записали, так и есть».

Брат Александр Гулямхайдаров (1947—2021) — ветеран таджикского футбола, игрок «Волги» Душанбе. 

Жена Лариса Ильинична Гулямхайдарова. 

Дочери Татьяна — экономист, Зарина — выпускница Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино (Авицены), педиатрия (1996), неврология (1997), врач функциональной диагностики, невролог.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Юбилей Владимира Великого 

Футболисты СССР
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Хатлон»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Экибастузец»
Тренеры ФК «ЦСКА-Памир»
Тренеры ФК «Вахш»
Тренеры ФК «Кайрат»
Тренеры ФК «Тараз»
Тренеры ФК «Мегаспорт»
Тренеры сборной Таджикистана по футболу